Olaszország
Carate Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében
Carate Urio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében